Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1969 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Nowozelandczyk Ivan Mauger drugi raz zdobył mistrza świata (poprzedni rok wcześniej).

W Finale Światowym uczestniczyli nasi reprezentanci: siódmy Edward Jancarz, dziewiąty Andrzej Pogorzelski, dziesiąty Jan Mucha, dwunasty Henryk Glücklich, piętnasty Andrzej Wyglenda oraz rezerwowy Zbigniew Podlecki – nie startował.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierċfinały

Miszkolc (1) 
 11 maja 1969 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Ruhpolding (2) 
 11 maja 1969 r. (niedziela),  Ruhpolding

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Stralsund (3) 
 11 maja 1969 r. (niedziela),  Stralsund

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Krsko (4) 
 11 maja 1969 r. (niedziela),  Krsko

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Slany (1) 
 8 czerwca 1969 r. (niedziela),  Slany

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Bydgoszcz (2) 
 8 czerwca 1969 r. (niedziela),  Bydgoszcz

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Andrzej Pogorzelski zastąpił Jürgena Hehlerta

Finał Kontynentalny 
 27 czerwca 1969 r. (piątek),  Ufa

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Göteborg (1) 
 25 kwietnia 1969 r. (piątek),  Göteborg

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Vetlanda (2) 
 27 kwietnia 1969 r. (niedziela),  Vetlanda

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Borås (3) 
 28 kwietnia 1969 r. (poniedziałek),  Borås

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Finał szwedzki 
 29 kwietnia 1969 r. (wtorek),  Avesta

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Torbjörn Harrysson w Finale Skandynawskim bez potrzeby kwalifikacji
Uwaga! Przerwano zawody po 16. biegu

Kwalifikacja skandynawska

Półfinały

Visby (1) 
 1 maja 1969 r. (czwartek),  Visby

Awans: 5+1 do finału skandynawskiego
Uwaga! Torbjörn Karlsson zastąpił Leifa Larssona

Kumla (2) 
 1 maja 1969 r. (czwartek),  Kumla

Awans: 5 do finału skandynawskiego
Uwaga! Nils Ringström zastąpił Bo Magnussona

Gislaved (3) 
 1 maja 1969 r. (czwartek),  Gislaved

Awans: 5+1 do finału skandynawskiego
Uwaga! Sigvard Johansson zastąpił Olle'a Nygrena

Finał skandynawski 
 4 czerwca 1969 r. (środa),  Linköping

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 24 sierpnia 1969 r. (niedziela),  Olching

Awans: 10+1 do finału światowego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Leicester (1) 
 24 czerwca 1969 r. (wtorek),  Leicester

Awans: 8+1 do Finału Brytyjskiego

Sheffield (2) 
 26 czerwca 1969 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał brytyjski 
 5 sierpnia 1969 r. (wtorek),  Londyn – West Ham

Awans: 6+1 do finału światowego
Uwaga! Ronnie Moore zastąpił Rega Luckhursta, Arnold Haley – Normana Huntera, Martin Ashby – Tommy’ego Ropera

Finał światowy 
 13 września 1969 r. (sobota),  Londyn – Stadion Wembley

1969
1969 w sporcie żużlowym